Le Diable boiteux est un surnom donné au diplomate français Talleyrand (1754–1838). Le titre peut aussi désigner :

Culture 
 Le Diable boiteux (el Diabio cojuelo, novela de la otra vida) (1641), roman de Luis Vélez de Guevara ;
 Le Diable boiteux (1707), roman d'Alain-René Lesage ;
 Le Diable boiteux (1707), comédie de Dancourt ;
 Le Diable boiteux (1782), opéra-comique de Nicolas Favart ;
 Le Diable boiteux (1836), ballet de Jean Coralli ;
 Le Diable boiteux (1938), opéra de chambre de Jean Françaix ;
 Le Diable boiteux (1948), pièce de théâtre de Sacha Guitry ;
 Le Diable boiteux (1948), film de Sacha Guitry.

Autres 
  (Le Diable boiteux) est une comédie populaire composée par Joseph Haydn, dont la partition est perdue.
 Le Diable boiteux, journal des spectacles, des mœurs et de la littérature dans la France du .

Catégorie : Homonymie